Hieronder staan de uitslagen van het gemengd dubbelspel van de Wereldkampioenschappen badminton 2010 in Parijs. Het toernooi werd gewonnen door de Chinese Zheng Bo en ma Jin, die in de finale de als zesde geplaatste He Hanbin en Yu Yang Fong versloegen (21-14, 21-10).

Plaatsingslijst 

1 Moesten opgeven in verband met blessure.

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

2010